1. divisjon i fotboll 1972 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1972 och löpte från 23 april till 15 oktober 1972. Serien spelades i 22 omgångar. De tre lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1972
1972 i Norge
Fotbollssäsongen 1972